Zuid-Ndebele (volk)
Zuid-Ndebele (taal)